Sosen Mishima (en japonais : 三島 霜川, Takaoka,  - ) est un écrivain japonais des  et s.

Son père était médecin. À l'âge de 18 ans, il s'installa à Tokyo pour étudier avec Ozaki Kōyō.

Références

Liens externes 
 

Écrivain japonais du XIXe siècle
Écrivain japonais du XXe siècle
Naissance en juillet 1876
Décès en mars 1934
Décès à 57 ans